Kotka ( signifie "aigle") et peut nommer:

Toponymes 
 Kotka, municipalité en Finlande
 Kotka, village de Kuusalu, comté de Harju, Estonie
 Kotka, village de Haanja, comté de Võru, Estonie
 Kotka, Cratère de Mars

Patronymes
 Mimmi Kotka, coureuse d'ultrafond suédoise
 Edith Kotka-Nyman, traductrice estonienne
 Siret Kotka, politicien estonien
 Taavi Kotka, fonctionnaire et entrepreneur estonien
 Vivian Kotka-Luksep, assistante judiciaire estonienne

autres 
 Kotka, Journal publié en 1882–1898 à Kotka, Grand Duché de Finlande	 
 (2737) Kotka, Astéroïde découverte par Yrjö Väisälä

Homonymie de toponyme